Municipio de Star puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Star (condado de Montgomery, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Montgomery.
 Municipio de Star (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Bowman.
 Municipio de Star (condado de Clay, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Clay.
 Municipio de Star (condado de Coffey, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Coffey.
 Municipio de Star (condado de Antrim, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Antrim.
 Municipio de Star (condado de Pennington, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Pennington.